Вон може да се отнася за:
 севернокорейски вон, паричната единица на Северна Корея
 южнокорейски вон, паричната единица на Южна Корея

 Хора
 Винс Вон (р. 1970), американски актьор
 Линдзи Вон (р. 1984), американска скиорка
 Матю Вон (р. 1971), английски продуцент и режисьор
 Робърт Вон (р. 1932), американски актьор
 Сара Вон (1924-1990), американска певица
 Стиви Рей Вон (1954-1990), американски музикант